Ségalas, commune française de Lot-et-Garonne
 Ségalas, commune française des Hautes-Pyrénées
 Anaïs Ségalas (1814-1893), poétesse née et décédée à Paris
 Pierre Salomon Ségalas (1792-1875), urologue français
 Ségalas est un village de la commune de Soulan (Ariège).

Voir aussi 
 Ségala lotois

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme